Meerwaldt ist der Name von

 Arthur Meerwaldt (1918–1945), niederländischer Anwalt, Widerstandskämpfer und Journalist
 Bruno Meerwaldt (1890–1945), deutscher Politiker (Sozialdemokratische Partei der Freien Stadt Danzig)